Блессингтон может означать:

 Блессингтон — посёлок в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер).
 Блессингтон, Маргарита (1789—1849) — ирландская писательница, мемуаристка, хозяйка литературного салона.